Ryska superligan i ishockey 2005/2006 var den tionde säsongen av RSL, den då högsta serien av ishockey i Ryssland. 18 lag deltog i ligan och Ak Bars Kazan vann mästerskapet.

Grundserien
I grundserien spelades 51 omgångar, slutställningen ses nedan.

Slutspelet
Slutspelet spelades enligt nedan.

Källor 

Ishockeysäsongen 2005/2006
2005 i Ryssland
2006 i Ryssland
Säsonger av Ryska superligan i ishockey